|-
| 185901 - || || 24 de setembre de 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 185902 - || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185903 - || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185904 - || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185905 - || || 22 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185906 - || || 23 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185907 - || || 23 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185908 - || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185909 - || || 26 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185910 - || || 19 de setembre de 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 185911 - || || 20 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185912 - || || 20 de setembre de 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 185913 - || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185914 - || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185915 - || || 25 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185916 - || || 25 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185917 - || || 26 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185918 - || || 30 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185919 - || || 23 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185920 - || || 27 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185921 - || || 28 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185922 - || || 28 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185923 - || || 29 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185924 - || || 20 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185925 - || || 1 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185926 - || || 1 d'octubre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 185927 - || || 1 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185928 - || || 1 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185929 - || || 2 d'octubre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 185930 - || || 2 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185931 - || || 24 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185932 - || || 24 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185933 - || || 25 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185934 - || || 29 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185935 - || || 30 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185936 - || || 1 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185937 - || || 21 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185938 - || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185939 - || || 21 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185940 - || || 20 de novembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 185941 - || || 28 de novembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185942 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185943 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185944 - || || 23 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185945 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185946 - || || 5 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185947 - || || 19 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185948 - || || 19 de gener de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185949 - || || 31 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185950 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185951 - || || 16 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185952 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185953 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185954 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185955 - || || 16 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185956 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185957 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185958 - || || 14 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185959 - || || 19 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185960 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185961 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185962 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185963 - || || 17 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185964 - || || 24 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185965 - || || 23 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 185966 - || || 18 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185967 - || || 22 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185968 - || || 23 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185969 - || || 26 d'abril de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 185970 - || || 24 d'abril de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 185971 - || || 15 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 185972 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185973 - || || 22 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185974 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185975 - || || 22 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185976 - || || 24 de maig de 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 185977 - || || 23 de juny de 2001 || Eskridge || Eskridge
|-
| 185978 - || || 21 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 185979 - || || 27 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 185980 - || || 16 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 185981 - || || 30 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 185982 - || 2001 NW || 12 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 185983 - || || 10 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 185984 - || || 13 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 185985 - || || 14 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 185986 - || || 14 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 185987 - || || 17 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 185988 - || || 19 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 185989 - || || 19 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 185990 - || || 21 de juliol de 2001 || San Marcello || A. Boattini, L. Tesi
|-
| 185991 - || || 19 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 185992 - || || 23 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 185993 - || || 28 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 185994 - || || 25 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 185995 - || || 8 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 185996 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 185997 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 185998 - || || 12 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 185999 - || || 13 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 186000 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

5